Stur peut désigner :

 Dans l'industrie des télécommunications, STUR (Spécifications Techniques d'Utilisation du Réseau) désigne les spécifications techniques mises à la disposition des fabricants d'équipements terminaux afin que ceux-ci puissent se connecter au réseau d'un opérateur. Terme fréquemment utilisé notamment par France Telecom: Voir Spécifications techniques d'interface
 Stur, revue bretonne d'études politiques parue de 1934 à 1939 et de 1942 à 1944 ;
 Stur, Société des transports urbains rennais, société privée exploitant du réseau STAR et renommée Keolis Rennes en 2007 ;
 Ľudovít Štúr (1815-1856), homme politique et linguiste slovaque.